Шимић је хрватско и српско презиме. Оно се може односити на:
 Ана Шимић (1990), хрватска атлетичарка специјалиста за скок увис
 Андријица Шимић (1833—1905), хрватски хајдук
 Антун Бранко Шимић (1898—1925), хрватски песник, есејиста, критичар и преводилац
 Дарио Шимић (1975), бивши хрватски фудбалер
 Јозеф Шимић (1816—1869), српски адвокат
 Николај Шимић (1766—1848), српски филозоф

Види још 
 Шимићи (Бања Лука)

Референце 

Хрватска презимена
Српска презимена